Виктор Афанасьевич Максимовский — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился 16 января 1937 года в Орше. Член КПСС.

С 1959 года — на хозяйственной работе. 
В 1959—1997 гг.:
 ведущий технолог в отделе клепально-сборочных работ, 
 начальник сборочного цеха, 
 директор Иркутского авиационного завода,
 начальник Первого Главного управления Министерства авиационной промышленности СССР ,
 заместитель Министра авиационной промышленности СССР, 
 председатель Совета директоров, генеральный директор АОЗТ «Авиационная компания „Добролёт“».

Лауреат двух Государственной премий СССР.

Умер 20 апреля 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Максимовский

Директора промышленных предприятий
Заместители министров СССР
Делегаты XXV съезда КПСС